Projekt Mozart – projekt zakładający liturgiczne wykonanie wszystkich utworów W.A. Mozarta do 2020 roku. 

Inicjatorami projektu są muzycy Stowarzyszenia "Mozart 2003". Pierwsze koncerty odbyły się w 2003 roku, kiedy to wykonano mszę Dominicus Messe KV 66 (było to pierwsze liturgiczne wykonanie tej mszy w Polsce) oraz motet Ave Verum Corpus KV 618. Utwory wykonuje złożony z 70 muzyków zespół, który stanowią absolwenci i studenci najlepszych Akademii Muzycznych w Polsce.

Dyrygent 
Dyrygentem projektu jest Szymon Wyrzykowski. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Poznaniu na wydziale dyrygentury chóralnej w klasie prof. Jana Szyrockiego oraz Akademii Muzycznej w Warszawie na wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, w specjalności dyrygentura symfoniczno-operowa w klasie prof. Antoniego Wita. Od 2006 roku pełni funkcję dyrygenta Chóru Akademickiego Politechniki Szczecińskiej.

Historia

Projekt Mozart 2003 

Projekt Mozart 2003 został zainaugurowany wykonaniem mszy Dominicus Messe KV 66 oraz motetu Ave Verum Corpus KV 618 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Było to pierwsze w Polsce liturgiczne wykonanie Dominicus Messe. Podczas projektu został również wykonany utwór "Boże coś Polskę" w opracowaniu Andrzeja Nikodemowicza.

Projekt Mozart 2004 
Repertuar Projektu Mozart 2004:
 Weissenhaus Messe Wolfganga Amadeusa Mozarta 
 Ave Verum Corpus Wolfganga Amadeusza Mozart
 Maria Borecka - Hymn Wieczorny (prawykonanie).

Projekt Mozart 2005 
W roku 2005 podczas trasy z eucharystiami przebiegającej przez dziewięć polskich miast był wykonywany następujący repertuar:

 Maria Borecka – Kantata o chlebie (utwór napisany na zamówienie stowarzyszenia -prawykonanie)
 W.A. Mozart Missa brevis d-moll KV 65
 W.A. Mozart Ave Verum Corpus KV 618
 Katarzyna Kwiecień – Źródło (do słów Tryptyku Rzymskiego – również prawykonanie)
 W.A. Mozart Regina Coeli C-dur KV108

Projekt ten oraz tematyka utworów zamówionych nawiązywały do odejścia Jana Pawła II w pół roku po jego śmierci.

Projekt Mozart 2006 
Oprócz muzyki W.A. Mozarta wykonany został utwór inspirowany encykliką papieża Benedykta XVI Deus caritas est, warszawskiego kompozytora Aleksandra Kościowa zatytułowany Dilexit.

Repertuar Projektu Mozart 2006:
 Wejście: Misericordias Domini KV 222
 Kyrie: Missa brevis G-dur KV 49
 Gloria: Missa brevis G-dur KV 49
 Przygotowanie darów: chorał
 Credo: Missa brevis G-dur KV 49
 Sanctus, Benedictus: Missa brevis G-dur KV 49
 Agnus Dei: Missa brevis G-dur KV 49
 Komunia i Uwielbienie: Ave Verum Corpus KV 618, Motet "Exultate, jubilate" KV 165,  Te Deum Laudamus C-dur KV 141
 Wyjście: Aleksander Kościów - Dilexit (prawykonanie)

Projekt Mozart 2007 
Temat przewodni to "Veni Sancte Spiritus".
Podczas tegorocznego projektu Stowarzyszenie "Mozart 2003" zagrało  17 koncertów w 16 miastach. 
Repertuar Projektu Mozart 2007:
 Wolfgang Amadeus Mozart:
 Veni Sancte Spiritus C-dur KV 47
 Spatzen Messe C-dur KV 220
 Ave Verum Corpus KV 618 
 Miserere KV 85 (73s)
 Litaniae de venerabili altaris Sacramento KV 243
 Przemysław Zych - Agni Canticum (prawykonanie)

Chórmistrz Projektu Mozart 2007:
 Katarzyna Sobas-Klocek

Projekt Mozart 2008 
Repertuar Projektu:
 Pastoralmesse G-dur KV 140
 Benedictus sit Deus - Offertorium KV 117
 Quaerite primum regnum Dei - Antiphon KV 86
 Regina coeli KV 276
 Ave Verum Corpus KV 618
 Bartosz Kowalski-Banasewicz - Jubilate Deo

Projekt Mozart 2009 
Repertuar Projektu:
 Trinitatis messe C-dur KV 167
 Offertorium - Venite populi KV 260 (248a)
 Sonate all'epistola C-dur KV 278 (271e)
 Kyrie d-moll KV 90
 Ave Verum Corpus KV 618
 Wojciech Błażejczyk - Hora Judici

Projekt Mozart 2012 
Repertuar Projektu:
 Krönungsmesse No.15 ; K. 317
 Mozart - Ave Verum Corpus
 Mark Nowakowski - O Piękności niestworzona

Zobacz też 
 chór (muzyka)
 chóry w Polsce

Linki zewnętrzne 
  Stowarzyszenie Mozart 2003

Muzyka w katolicyzmie
Muzyka klasycyzmu